Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia bezeichnet:

Der König von Narnia, ein Fantasy-Roman von C. S. Lewis
Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (1988), britische Miniserie, erste Realverfilmung des Fantasy-Romans 
Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia (2005), US-amerikanischer Fantasyfilm